ATIS nebo Atis může být:

 Alliance for Telecommunications Industry Solutions – standardizační organizace pro informační technologie
 Association of Translators and Interpreters of Saskatchewan – organizace zastupující překladatele a tlumočníky z kanadské provincie Saskatchewan
 Automatic Terminal Information Service – systém, který nepřetržitě vysílá základní informace o provozu na větších letištích
 Adirondack Trail Improvement Society – nezisková organizace sídlící v americkém městě St. Huberts ve státu New York
 Automatic Transmitter Identification System – symbol užívaný k identifikaci vysílacích rádiových zařízení na vnitrozemských vodních cestách
 Adventure Thru Inner Space – atrakce v americkém Disneylandu, která byla sponzorovaná nadnárodní biotechnologickou firmou Monsanto
 Aeta, nebo Atis je pojmenování pro domorodé obyvatele, kteří žijí v hornaté oblasti Filipín

Zkratky